— мангака, автор манг Rokudenashi Blues и Rookies.

Работы

Продажи и экранные адаптации 
Два основных сериала Мориты добились значительного коммерческого успеха. Общий тираж Rokudenashi Blues, выходившей с 1988 по 1997 год, к 2011 году превышал 50 миллионов экземпляров, а к началу 2020-х годов достиг 60 миллионов, что делало её одной из самых продаваемых манг в истории. Rookies попали в десятку самых продаваемых манг в Японии по итогам 2008 года (на 9-м месте): количество проданных копий с последней недели декабря 2007 по первую неделю ноября 2008 года составило 2 765 163.

Оба произведения экранизировались. Rokudenashi Blues адаптировалась как короткометражные аниме в 1992 и 1993 годах, как игровые фильмы — в 1996 и 1998 годах и как игровой телесериал (дорама) — в 2011 году. Игровой телесериал по Rookies вышел на экраны в 2008 году, что способствовало рекордным продажам манги за этот год.

Примечания

Ссылки